Gemeindeau heißen folgende geographischen Objekte:

 Gemeinde-Au (Gemeinde Langenlebarn), Ortslage von Langenlebarn am anderen Donauufer bei Tulln, Niederösterreich
 Naturschutzgebiet Gemeindeau, im Naturpark Heidenreichsteiner Moor im Waldviertel, Niederösterreich